Artushof (Gdańsk)
Artushof (Dresden), een monument in de Johannstadt
Artushof (Köningsberg), een bijeenkomsthuis in Duitsland